Paul Weller
Peter Weller
Thomas Huckle Weller
5464 Weller
Galford D. Weller

Desambiguação